Sociedad Deportiva Atlético Nacional é um clube de futebol do Panamá fundado em 2005. Foi criado para ser uma continuação do Atlético Nacional.

História 
Foi criado como Club Deportivo Policía Nacional e em 2005 conseguiu a promoção à primeira divisão, após derrotar o Atalanta por 1–0.

Atlético Nacional
Clubes de futebol fundados em 2005
Cidade do Panamá